Las siglas HFR pueden referirse a:
AER HFR, un modelo de coche de equipamiento.
Célula Hfr o célula de alta frecuencia.
High Frame Rate, denominación a la téncica cinematográfica a más de 24 fps.